Суперкубок Саудовской Аравии по футболу 2016 года () — 4-й розыгрыш Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались чемпион страны сезона 2015/16 «Аль-Ахли» и обладатель Кубка короля Саудовской Аравии 2016 «Аль-Хиляль». Встреча состоялась 8 августа 2016 года в Лондоне, на стадионе Крейвен Коттедж.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2016
Матчи ФК «Аль-Ахли» Джидда
Матчи ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2016 году
События 8 августа
Август 2016 года
Футбольные соревнования в Лондоне
2016 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 2016 году
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016